A 2014-es WTCC magyar nagydíj volt a 2014-es túraautó-világbajnokság harmadik fordulója. 2014. május 4-én rendezték meg a Hungaroring-en, Mogyoródon.

Időmérő

Első futam

Második futam

Források

Külső hivatkozások 
Hivatalos nevezési lista
Hivatalos eredmények
Képriport a versenyről

WTCC magyar nagydíj
Magyar